Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2003
Proximus Diamond Games